Con il nome Maria di Nassau sono conosciuti i seguenti personaggi:
Maria di Nassau (1539-1599), figlia di Guglielmo I di Nassau-Dillenburg;
Maria di Nassau (1553-1555), figlia di Guglielmo I d'Orange;
Maria di Nassau (1556-1616), figlia di Guglielmo I d'Orange;
Maria di Nassau-Dillenburg (1568-1625), figlia di Giovanni VI di Nassau-Dillenburg e moglie di Giovanni Luigi I di Nassau-Wiesbaden-Idstein;
Maria di Nassau (1642-1688) figlia di Federico Enrico d'Orange